Wrap (von  = ‚wickeln‘, ‚einhüllen‘) bezeichnet:
 Wrap, ein dünnes, mit einer Füllung zur Rolle gewickeltes Fladenbrot
 Wickelverbindung, engl. ‚Wire wrap‘
 Luftpolsterfolie, engl. ‚Bubble wrap‘
 Geschlossene Bauweise (Musikinstrumentenbau), engl.: ‚traditional wrap‘

Siehe auch:

 Wrapper (Begriffsklärung)